Всеобщие выборы в Кении прошли 27 декабря 2002 года. На них избрались президент страны и депутаты Национальной ассамблеи. Эти выборы положили конец долгому доминированию Национального союза африканцев Кении, который руководил страной с момента получения ей независимости в 1963 году, включая 23 года существования как единственной легальной партии в Кении. Мваи Кибаки, кандидат от , был избран президентом Кении, а сама Коалиция получила большинство мест в Национальной ассамблее Кении.

Результаты

Президентские выборы

Выборы в Национальную ассамблею

Примечания 

Выборы в Кении
2002 год в Кении
Декабрь 2002 года
Выборы 2002 года